Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a svájci Stanislas Wawrinka volt, aki azonban az elődöntőben vereséget szenvedett a brit Andy Murraytől. A győzelmet a szerb Novak Đoković szerezte meg, aki a döntőben 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 arányban győzte le Andy Murrayt. Đoković első Roland Garros-trófeáját szerezte, és ezzel teljesítette a karrier Grand Slamet.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

Section 2

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Források
Sorsolási tábla

F1